Samarra – città dell'Iraq
 Diga di Samarra – diga in Iraq
 Cultura di Samarra – cultura neolitica del Vicino Oriente

Pagine correlate 
 Samara